Генрих Мария фон Гесс (; 1798—1863) — немецкий художник, участник сообщества назарейцев; расписал большое количество соборов.

Биография 
Родился 19 апреля 1798 года в Дюссельдорфе в семье гравера и художника Карла Гесса. Его брат Петер Гесс тоже стал художником.

Первые художественные уроки Генрих получил у своего отца. В 1806 году семья переехала в Мюнхен, где с 1813 года он посещал Мюнхенскую академию художеств. На стипендию короля Баварии Максимилиана I в 1821 году Гесс совершил поездку в Италию, в Риме изучал работы античных мастеров. В 1826 году он вернулся в Германию и снова поселился в Мюнхене. Работал под руководством Петера Корнелиуса. По решению баварского короля Людвига I (сына Максимилиана I) Гесс был назначен профессором в мюнхенской Королевской академии художеств. С основанной Людвигом I витражной организацией Königlichen Glasmalerei Anstalt он выполнил витражи для Регенсбургского собора. После этого создал стеклянные витражи для мюнхенской церкви Марии-помощницы.

C весны 1827 года Генрих Гесс читал лекции в Мюнхенской академии и открыл там мастер-класс по масляной живописи. В этом же году он начал расписывать собор Allerheiligen-Hofkirche фресками в нео-византийском стиле, закончив эту работу спустя десять лет. Он создал  на тему Ветхого завета и  — из Нового завета. После этого Гесс работал в мюнхенской базилике аббатства Abtei St. Bonifaz, создав фрески из жизнеописания Святого Бонифация. В трапезной (рефектории) написал изображение тайной вечери.

С 1841 по 1843 годы Гесс создавал знаменитый разноцветный витраж Воскресшего Христа для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.  В интерьер православного храма витраж был включён по предложению Л. Кленце — изначально это элемент убранства католических церквей. Изображение Воскресшего Спасителя в окне главного алтаря было одобрено Священным Синодом и лично императором Николаем I. Изготовлением в стекле руководил М. Э. Айнмиллер — глава «Заведения живописи на стекле» при Королевской фарфоровой мануфактуре в Мюнхене. Площадь витража составляет  метров, детали скреплены свинцовыми пайками. К 1843 году витраж был установлен в окне собора в Петербурге. Он является ключевым памятником в истории витражного искусства в России. Появление в кафедральном храме столицы стеклянной картины с изображением Иисуса Христа произошло в результате взаимодействия западной и восточной христианской традиций, своеобразного синтеза фигуративного католического витража и запрестольной православной иконы. Установка его в главном храме России утвердила витраж в системе оформления православных церквей страны. Витражи получили «законные» права в православных храмах. А изображение Воскресшего Спасителя на алтарном окне Исаакиевского собора стало иконографическим образцом для многих витражей в храмах России, как в XIX веке, так и в наше время.

В 1844 году Гесс получил от короля Людвига I рыцарский крест ордена заслуг Баварской короны. В апреле 1848 года он стал комиссаром-директором Королевской академии изящных искусств, а позже — директором государственных коллекций (). Генрих Гесс стоял у истоков мюнхенской картинной галереи Новая пинакотека. В 1860 году он был одним из членов-основателей мюнхенской Ассоциации христианского искусства. В 1862 году Гесс стал иностранным членом французской Академии изящных искусств.

Умер 29 марта 1863 года в Мюнхене и похоронен на Старом южном кладбище. Его бюст установлен в мюнхенском .

Примечания

Ссылки 
 HESS, Heinrich Maria von  
 Heinrich Maria von Hess — «Allegories of Faith, Hope, and Charity»  

Художники Германии XIX века
Назарейцы
Похороненные на Старом южном кладбище